Dustin Whitecotton (né le  à Cherryville, dans la province de la Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant.

Biographie
Dustin Whitecotton commence sa carrière en jouant avec les Vipers de Vernon de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique en 1995-1996. Il rejoint l'Université Miami en 1996 et évolue pendant quatre saisons au sein des Redhawks de Miami qui évolue dans le championnat NCAA. Lors de la saison 1999-2000, il participe à une rencontre avec les Americans de Rochester dans la Ligue américaine de hockey. Au cours des trois saisons suivantes, il passe dans plusieurs équipes d'Amérique du Nord de la LAH, l'ECHL et dans la .

Whitecotton quitte en 2003 l'Amérique du Nord et rejoint l'Allemagne. Après une saison avec le 1. EV Weiden, il joue quatre ans avec SERC Wild Wings puis cinq de plus avec les Straubing Tigers. En 2013-2014, il passe la saison avec le club irlandais des Belfast Giants dans le Championnat du Royaume-Uni de hockey sur glace, l, et remporte avec eux le titre de champion.

Il retourne en Allemagne pour le Deggendorfer SC lors de la saison 2014-2015 avant de signer pour le Rouen hockey élite 76 dans le championnat de France.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1995-1996 || Vipers de Vernon || LHCBJ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1996-1997 || Redhawks de Miami || NCAA || 36 || 4 || 6 || 10 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1997-1998 || Redhawks de Miami || NCAA || 37 || 8 || 24 || 32 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1988-1999 || Redhawks de Miami || NCAA || 12 || 0 || 5 || 5 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1999-2000 || Redhawks de Miami || NCAA || 36 || 12 || 26 || 38 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1999-2000 || Americans de Rochester || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2000-2001 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL || 72 || 17 || 24 || 41 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2001-2002 || River Otters du Missouri || UCHL || 65 || 37 || 58 || 95 || 6 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2001-2002 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 8 || 1 || 0 || 1 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2002-2003 || River Otters du Missouri|| UCHL || 66 || 35 || 54 || 89 || 30 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2002-2003 || Griffins de Grand Rapids|| LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2002-2003 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 7 || 2 || 1 || 3 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004 || 1. EV Weiden || 2. Bundesliga || 50 || 22 || 38 || 60 || 22 || 8 || 4 || 7 || 11 || 4
|-
|2004-2005 || SERC Wild Wings || 2. Bundesliga || 51 || 20 || 28 || 48 || 32 || 7 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
|2005-2006 || SERC Wild Wings || 2. Bundesliga || 52 || 29 || 44 || 73 || 22 || 11 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
|2006-2007 || SERC Wild Wings || 2. Bundesliga || 45 || 20 || 41 || 61 || 26 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2007-2008 || SERC Wild Wings || 2. Bundesliga || 52 || 29 || 41 || 70 || 30 || 11 || 4 || 3 || 7 || 16
|-
|2008-2009 || Straubing Tigers || DEL || 40 || 11 || 10 || 21 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2009-2010 || Straubing Tigers || DEL || 55 || 10 || 23 || 33 || 16 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2010-2011 || Straubing Tigers || DEL || 52 || 8 || 20 || 28 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2011-2012 || Straubing Tigers || DEL || 40 || 7 || 11 || 18 || 22 || 8 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
|2012-2013 || Straubing Tigers || DEL || 33 || 1 || 8 || 9 || 20 || 7 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|2013-2014 || Belfast Giants || EIHL || 59 || 18 || 49 || 67 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2014-2015 || Deggendorfer SC || Oberliga || 44 || 14 || 39 || 53 || 20 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 9 || 2 || 3 || 5 || 4 ||  ||  ||  ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
 2013-2014 : champion du Royaume-Uni avec les Belfast Giants

Références 

Naissance en mai 1979
Naissance dans le district régional de North Okanagan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des River Otters du Missouri
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur du EV Weiden
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du Deggendorfer SC
Joueur des Belfast Giants
Joueur du Rouen hockey élite 76